Stubenberg může být:

 Stubenberg (Bavorsko) – obec v Německu
 Stubenberg (Štýrsko) – obec v Rakousku

Související články 
 Stubenberkové – šlechtický rod